

Населені пункти та їхні частини

 Дембники — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Дембники — село в гміні Руткі Замбровського повіту Підляського воєводства
 Дембники — село в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Дембники — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Дембники — частина міста Славкув у Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Дембники — частина села Охудно в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Дембники — частина села Сакі в гміні Кліщелі Гайнівського повіту Підляського воєводства

Примітки